Il singolare femminile del torneo di tennis Wellington Classic 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Wiltrud Probst che ha battuto in finale Leila Meskhi 1–6, 6–4, 6–0.

Teste di serie 

 Belinda Cordwell (primo turno)
 Leila Meskhi (finale)
 Donna Faber (secondo turno)
 Natalija Medvedjeva (secondo turno)

 Sandra Wasserman (quarti di finale)
 Wiltrud Probst (campionessa)
 Assente
 Louise Field (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wellington Classic 1990